Collejas puede referirse a:

 el nombre común de la planta Silene vulgaris
 el nombre común de la planta Vaccaria hispanica